Steinkuhle steht für

 Zeche Alte Steinkuhle 
 Zeche Neue Steinkuhle
 Steinkuhle (Legden), Naturschutzgebiet in Legden, Nordrhein-Westfalen
 Naturschutzgebiet Steinkuhle in Olsberg, Nordrhein-Westfalen
 Steinkuhle (Landschaftsschutzgebiet), ehemaliges Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Verden, Niedersachsen

Siehe auch:
 Steinkuhl
 Steinkühler